Distretto di Kita: distretto della prefettura di Ehime
Distretto di Kita: distretto della prefettura di Kagawa